

Geografia

Austria 
 Lochen am See – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Lochen – dzielnica gminy Frasdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim